Малоберестовицкий сельсовет () — административная единица на территории Берестовицкого района Гродненской области Белоруссии. Административный центр сельсовета — агрогородок Малая Берестовица.

История 
Малоберестовицкий сельсовет образован в 1940 году.

В XV—XVIII веках эти земли вместе с деревнями входили в состав Гродненского повета Трокского воеводства. После третьего раздела Речи Посполитой в Гродненский уезд Слонимской, затем Литовской и Гродненской губерний.

В XIX веке центром волости была деревня Берестовичаны. В 1890 году в волость входили наряду с другими деревнями населенные пункты Богдюки, Диневичи, Каменка, Ковали, Куркежи, Малая Берестовица, Спудвилы, Хиляки, Олекшицы и другие. В Малоберестовицкой волости было 3 православные церкви: Олекшицкая, Гольневская и Малоберестовицкая; 865 крестьянских и 138 некрестьянских дворов, проживали 2562 мужчины и 2563 женщины. Крестьяне имели 6445 десятин земли, у помещиков — 7343 десятины, у церковных приходов — 237 десятин.

В 1921—1939 годах Малоберестовицкая гмина относилась к Гродненскому повету Белостокского воеводства.

В 1940—1941 годах — Малоберестовицкий сельсовет Крынковского района Белостокской области.

В 1941—1944 годах — Малоберестовицкая гмина Соколовского повета округа «Белосток», который входил в состав Восточной Пруссии.

С 20 сентября 1944 года — Малоберестовицкий сельсовет Берестовицкого, с 25 декабря 1962 года — Свислочского, с 30 июля 1966 года — снова Берестовицкого районов Гродненской области.

Состав 
Малоберестовицкий сельсовет включает 14 населённых пунктов:

 Богдюки — деревня.
 Войтеховщина — деревня.
 Голынка — деревня.
 Диневичи — деревня.
 Иодичи — деревня.
 Каменка — деревня.
 Клюковцы — деревня.
 Ковали — деревня.
 Кули — деревня.
 Малая Берестовица — агрогородок.
 Непорожневцы — деревня.
 Ойцово — деревня.
 Поплавцы — деревня.
 Хиляки — деревня.

Демография 
В 2011 году в населенных пунктах сельсовета проживало 1584 человек, трудоспособного возраста − 918, детей — 266, старше трудоспособного 400. Участников Великой Отечественной войны и работников тыла — 2, одиноких граждан — 27 человек, одиноко проживающих — 165 семей граждан, многодетных семей — 10, инвалидов 1 и 2 группы — 73.

Промышленность и сельское хозяйство 
 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Малоберестовицкий элитхоз»
 Дочернее предприятие «Берестовицкая сельхозтехника» Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника»
 Обособеленное структурное поджразделение «Ойцовский спиртовой завод» унитарного предприятия «Слонимский винодельческий завод» Гродненского областного унитарного предприятия пищевой промышленности «Гроднопищепром»
 Крестьянско — фермерское хозяйство «Константа», крестьянское хозяйство Галабурды и фермерское хозяйство «Хиляки»

Социальная сфера 
 Малоберестовицкая амбулатория
 Малоберестовицкая сельская библиотека
 Малоберестовицкий центральный дом культуры
 Малоберестовицкий ясли-сад на 75 мест, Малоберестовицкая средняя общеобразовательная школа, детский социальный приют Берестовицкого района
 Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс Поплавский ясли — сад — базовая школа» на 208 мест.

Памятные места 
На территории сельсовета имеется могила красноармейцев. В могиле красноармейцев похоронены воины Красной Армии, которые погибли во время советско-польской войны в 1920 году.

Воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, памятник землякам, мемориальный знак и мемориальная доска.

На территории православного кладбища, неподалёку от агрогородка Малая Берестовица расположена «могила жертв фашизма». В братской могиле захоронено 15 мирных жителей, которые были расстреляны 12 июля 1941 года немецкими оккупантами. В 1965 году на могиле поставлен обелиск.

На территории православного кладбища также находится могила неизвестного солдата. На могиле поставлен крест. На табличке надпись: «Здесь похоронен ст. л-т „Неизвестный“, погибший в боях за переход через реку Свислочь».

Памятник землякам. Воздвигнут в честь 84 земляков, которые погибли в Великую Отечественную войну.

Для увековечения памяти командира 250-й мотострелковой дивизии полковника Г. Н. Цитаишвили, который погиб в июле 1944 года в бою с немецкими войсками, в 2005 году установлен мемориальный знак. В 1982 году на новой улице, которой присвоено имя Г. Н. Цитаишвили, торжественно открыта мемориальная доска с текстом «Улица названа в честь командира 250 МСД полковника Цитаишвили Геронтия Нестеровича (1908—1944) героически погибшего при освобождении Берестовицкого района от немецко-фашистских захватчиков».

Достопримечательности 
 В агрогородке Малая Берестовица находятся церковь святого великомученика Димитрия Солунского и костел Святого Антония.
 Памятник землякам в деревне Поплавцы воздвигнут в честь 53 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941—1945 годы.
 Памятник партизанам в деревне Иодичи, воздвигнут в память о подвиге 21 партизан, которые погибли на этом месте в бою с немецко-фашистскими захватчиками 9 апреля 1944 года.

Примечания

Ссылки 
 Берестовицкий райисполком

Сельсоветы Берестовицкого района